Waidhofen, peut faire référence à :
 Waidhofen, commune allemande de l'arrondissement de Neuburg-Schrobenhausen, en Bavière ;
 Waidhofen an der Thaya, ville autrichienne du
 district de Waidhofen an der Thaya, en Basse-Autriche ;
 Waidhofen an der Ybbs, ville à statut autrichienne, en Basse-Autriche.